Il KS Vive Kielce, meglio conosciuta come Lomza Vive Kielce, è una squadra di pallamano polacca con sede nella città di Kielce. Fondata nel 1965, il club milita nella massima lega polacca.

Storia
Nella stagione 2015-2016 vince per la prima volta la Champions League.

Società di pallamano polacche